Branko Tomažič je lahko:
 Branko Tomažič (ekonomist)
 Branko Tomažič (inženir kmetijstva)